August Vilhelm av Preussen kan syfta på:

August Vilhelm av Preussen (1722-1758), bror till Fredrik den store och pommersk guvernör.
August Vilhelm av Preussen (1887–1949), son till kejsar Vilhelm II.